Sun Zhongshang (Sun Jat-sen) – chiński przywódca

 Zhongshan – miasto w Chinach nazwane na cześć Sun Jat-sena
 Zhongshan – państwo w starożytnych Chinach
 Zhongshan – dzielnica Keelungu w Chinach

 Zhongshan – chińska stacja polarna na Antarktydzie
 Zhongshan Bei Lu – stacja metra w Szanghaju
 Zhongshan Gongyuan – stacja metra w Szanghaju

 Zhongshan – dzielnica Tajpej na Tajwanie